Ки́рстен Йе́нсен (; ) — датская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе смешанной сборной Дании участник  (заняли пятнадцатое место). Двукратный . В составе смешанной парной сборной Дании участник  (заняли двадцать первое место). . В составе женской сборной ветеранов Дании участник  (заняли девятое место).

Достижения 
 : золото (1991, 2012).
 : золото (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Кирстен — представительница семьи известных датских кёрлингистов Йенсен. Её муж, Йоханнес Йенсен () — кёрлингист, тренер и долгое время, с 1987 года, президент знаменитого датского кёрлинг-клуба Tårnby Curling Club; в 2021 за заслуги в развитии мирового кёрлинга (в категории «Builder») введён в Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга. Их дочери, Ангелина и Камилла — титулованные датские кёрлингистки, многократно выигрывали чемпионаты Дании и играли на международных чемпионатах и турнирах за разные сборные Дании, призёры чемпионатов мира и Европы. Йоханнес, Кирстен и Ангелина в одной команде в 1991 выиграли чемпионат Дании среди смешанных команд.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании